Саї́с () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 590 км на південь від Парижа, 60 км на схід від Тулузи, 39 км на південь від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 2133 осіб у працездатному віці (15-64 років) 1560 були активні, 573 — неактивні (показник активності 73,1%, у 1999 році було 71,9%). З 1560 активних працювало 1430 осіб (777 чоловіків та 653 жінки), безробітних було 130 (51 чоловік та 79 жінок). Серед 573 неактивних 194 особи були учнями чи студентами, 209 — пенсіонерами, 170 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1325 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3338,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Саїс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн